Piotr Zwierzchowski (ur. 1968) – polski architekt, grafik, pisarz i rysownik
 Piotr Zwierzchowski (ur. 1972) – polski filolog, filmoznawca
 Piotr Zwierzchowski (ur. 1973) – polski trójboista siłowy